Niemcy:
 Olpe – dzielnica Meschede
 Olpe – dzielnica gminy Kürten w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rheinisch-Bergischer Kreis
 Olpe – powiat w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia
 Olpe – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, siedziba powiatu Olpe

Stany Zjednoczone:
 Olpe – miejscowość